Paixão je příjmení více osob:

 Flávio Paixão (* 1984) – portugalský fotbalista
 Marco Paixão (* 1984) – portugalský fotbalista